Сан Рафаел ел Хагвеј има више значења:

 Сан Рафаел ел Хагвеј, Ехидо Санта Ана Уејтлалпан (Тулансинго де Браво), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Сан Рафаел ел Хагвеј, Ехидо Санта Марија Асунсион (Тулансинго де Браво), насеље у савезној држави Идалго у Мексику